Kalvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalvsjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (22,7 ha)
Kalvsjön (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Emmaboda kommun,  (7,79 ha)
Kalvsjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (14,4 ha)
Kalvsjön (Sibbarps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (20,8 ha)
Kalvsjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (6,15 ha)
Kalvsjön (Gällaryds socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (51,2 ha)
Kalvsjön (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (19,5 ha)
Kalvsjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (34,8 ha)
Kalvsjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Kalvsjön (Fivlereds socken, Västergötland), sjö i Falköpings kommun, 
Kalvsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Kalvsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Kalvsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kalvsjön, Västergötland, sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (6,92 km²)
Stora Kalvsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Kalvsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (10,1 ha)
Lilla Kalvsjön, sjö i Gnesta kommun, 
Stora Kalvsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (3,5 ha)
Kalvsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (10,1 ha)
Kalvsjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (28,9 ha)
Kalvsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (3,64 km²)
Kalvsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Kalvsjön (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (1,26 km²)
Kalvsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (35,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn